Gustavs Welt ist eine deutsche Zeichentrickserie für Vorschulkinder, die zwischen 2010 und 2012 produziert wurde. Die Handlung basiert auf den gleichnamigen Kinderbüchern.

Handlung 
Der Hund Gustav wohnt gemeinsam mit seinen Freunden, Quaker dem Frosch, Gans Gitti, Bär Bromse und Katze Bubibatz im idyllischen Blaubeerwald. Er kümmert sich um die Bäume um sich herum. Er hat großen Spaß Gegenstände zu suchen, zu finden und zu entdecken und findet meist etwas in den Baumlöchern. Die eingespielten animierten Szenen aus Gustavs Welt werden mit realen kindgerechten Geschichten aufgegriffen und weiter erzählt. Dadurch sollen Kinder spielerisch ihre Natur und Umgebung entdecken.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wurde zwischen 2010 und 2012 in Deutschland produziert. Dabei sind 2 Staffeln mit 60 Folgen entstanden. Die deutsche Erstausstrahlung fand am 10. Januar 2011 auf Super RTL statt. Zudem wurde die Serie auf DVD veröffentlicht.

Episodenliste

Staffel 1

Staffel 2

Weblinks 
 
 Gustavs Welt auf toggolino.de

Zeichentrickserie
Fernsehserie (Deutschland)
Fernsehserie der 2010er Jahre